Nova Santa Rita (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Nova Santa Rita (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí